

Болдирево — село, Абатський район, Тюменська область
 Болдирево — село, Ташлинський район, Оренбурзька область